Die 1. Bundesliga Pool 2017/18 war die 28. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 23. September 2017 und endete am 29. April 2018.

Deutscher Meister wurde zum dritten Mal in Folge der BSV Dachau. Die Dachauer sicherten sich ihren insgesamt fünften Titel am letzten Spieltag durch einen 8:0-Heimsieg gegen den bereits feststehenden Absteiger PBC Joker Altstadt. Der Bundesliga-Rekordmeister BC Oberhausen belegte zum dritten Mal in Folge den zweiten Platz. Neben Altstadt stieg der BV Mörfelden-Walldorf, der im Vorjahr erst aufgrund des Rückzugs des BC Queue Hamburg in das Oberhaus gelangte, in die 2. Bundesliga ab. Als einziger der drei Neulinge schaffte der BSC Neukirchen/Geldern den Klassenerhalt. Die Einzelwertung gewann der Österreicher Maximilian Lechner von der drittplatzierten Fortuna Straubing.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2017/18 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Poolbillardveranstaltung 2018